Лавуа:
 Лавуа, Анри Мари Франсуа (1846—1897) — французский музыковед.
 Лавуа, Анри Мишель (1820—1892) — французский библиотекарь и нумизмат.
 Лавуа, Даниэль (род. 1949) — франкоканадский певец и композитор.

См. также 
 Лавуан